Farkas Zsolt (1964) magyar kritikus, esszéíró
 Farkas Zsolt (1966) magyar öttusázó
 Farkas Zsolt (1970 körül) magyar zongoraművész, tanár
 Farkas Zsolt (1999) magyar énekes, Az ének iskolája első évadának győztese